
Termin -{VCO}- ima više značenja.

 Naponom kontrolisan oscilator
 Akatsuki (letelica)